Нечаєв — прізвище.
 Нечаєв Андрій Олексійович (* 1953) — російський державний діяч і вчений-економіст.
 Нечаєв Андрій Юрійович (* 1971) — український російськомовний письменник.
 Нечаєв Василь Григорович (1914–1941) — радянський військовий льотчик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1940), молодший лейтенант (1941).
 Нечаєв Леонід Олексійович (1939–2010) — радянський, білоруський і російський кінорежисер, режисер дитячих фільмів. Народний артист Росії (2003).
 Нечаєв Михайло Юхимович (1916—1942) — командир танкового батальйону, Герой Радянського Союзу.
 Нечаєв Олег Олександрович (* 1976) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нечаєв Олександр Ігоревич (* 1963) — народний депутат України, член Партії регіонів, кандидат економічних наук.
 Нечаєв Олексій Геннадійович (* 1966) — російський підприємець і політичний діяч.
 Нечаєв Степан Дмитрович (1792—1860) — російський історик

Див. також 
 Нечаєва Могила (Гегелина Могила) — скіфський курган IV століття до нашої ери, поблизу села Лукіївка Нікопольського району Дніпропетровської області
 Нечаєве — село в Україні, Шполянському районі Черкаської області.
 Нечаєвська (Ленінградська область) (рос. Нечаевская) — присілок Бокситогорського району Ленінградської області Росії. Входить до складу Забор'євського сільського поселення.

російські прізвища